Бом може да се односи на:

 Бом (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Бом (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бом"